4 miejscowości w Estonii:
 Nõmmküla – wieś w prowincji Sarema, w gminie Muhu.
 Nõmmküla – wieś w prowincji Rapla, w gminie Raikküla.
 Nõmmküla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rakke.
 Nõmmküla – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Tapa.

Zobacz też:
 Suur-Nõmmküla
 Väike-Nõmmküla